Дэймон Лэймон Стадемайр (, род. 3 сентября 1973 года) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. В настоящее время работает в Университете Мемфиса помощником главного тренера баскетбольной команды «Мемфис Тайгерс». Был выбран на драфте 1995 года клубом «Торонто Рэпторс» под 7 общим номером. В сезоне 1995/96 стал новичком года НБА.

Карьера в НБА

Торонто Рэпторс 
Стадемайр стал первым в истории «Торонто Рэпторс» выбором на драфте. В своём дебютном сезоне он набирал в среднем по 19 очков и делал 9,3 передачи за игру. За свой невысокий рост его прозвали «Майти Маус». В этом же сезоне он установил рекорд по количеству трёхочковых бросков — 133, побив достижение Денниса Скотта. Дэймон также занимает третье место по среднему количеству передач среди новичков. За свои достижения он дважды выбирался новичком месяца по версии Schick и был выбран в первую сборную новичков Schick. Стадемайер был назван новичком года НБА, получив 76 голосов из 113 возможных. В матче всех звёзд новичков он стал самым ценным игроком. Из-за травмы он был вынужден пропустить последние 10 игр сезона.

Сан-Антонио Спёрс 
3 февраля 2008 года Стадемайер подписал контракт с «Сан-Антонио Спёрс». В «Спёрс» он заменил травмированного Тони Паркера, однако позже потерял место в составе.

Тренерская карьера 
По завершении контракта со «Спёрс» Стадемайер планировал принять участие в тренировочном лагере «Хьюстон Рокетс», однако так и не появился там. В декабре 2008 года он принял предложения присоединиться к тренерскому штабу в качеству директора по развитию игроков в университете Райса под руководством Бена Брауна.

В феврале 2009 года он стал одним из заместителей главного тренера «Мемфис Гриззлис» Хенри Бибби.

В мае 2011 года Стадемайер присоединиться к тренерскому штабу баскетбольной команды «Мемфис Тайгерс» университета Мемфис.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Профиль на сайте thedraftreview.com

Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Тренеры «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Аризона Уайлдкэтс» (баскетбол)